Elena () i kommunen Obsjtina Elena är huvudort i regionen Veliko Tarnovo i centrala Bulgarien.

Källor

Externa länkar 

www.elena.bg (bulgariska), (engelska), (franska)

Orter i Veliko Tarnovo (region)